

Cinema
 Un posto tranquillo (A Safe Place) – film del 1971 diretto da Henry Jaglom
 A Quiet Place - Un posto tranquillo (A Quiet Place) – film del 2018 diretto da John Krasinski

Televisione
 Un posto tranquillo – serie televisiva italiana del 2003